Krasznogorszkoje – település Oroszországban, a Kalinyingrádi területen
 Krasznogorszkoje – település Oroszországban, az Altaji határterületen
 Krasznogorszkoje – település Oroszországban, Udmurtföldön